El Torneig del Pacífic 2019, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 22 de setembre de 2019 a l'Utsubo Tennis Center d'Osaka, Japó. Aquesta fou la primera edició que es va celebrar a Osaka ja que fins llavors s'havia disputat a Tòquio.

La tennista japonesa Naomi Osaka va guanyar el segon títol de la temporada, aquest precisament en la seva ciutat natal.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019